Províncies Unides, nom alternatiu de la república neerlandesa del 1581 al 1795 (Països Baixos)
 Províncies Unides d'Agra i Oudh (1902-1921), antiga província de l'Índia Britànica
 Províncies Unides de l'Índia Britànica (1921-1937), antiga província de l'Índia Britànica
 Províncies Unides (1937-1950), antiga província de l'Índia Britànica (1937-1947 i de l'Índia (1947-1950)
 Provinces Unides de Nova Granada (1810-1816), Confederació de províncies espanyoles, embrió de Colòmbia
 Províncies Unides del Canada o Província del Canada (1841-1867), colònia britànica a Amèrica del Nord
 Províncies Unides de l'Amèrica Central (1823-1840)
 Províncies Unides del Riu de la Plata (1816-1853), nom oficial de l'Argentina
 Províncies Unides d'Itàlia Central (1859-1860), efímer estat creat per unir-se al Regne de Sardenya
 Províncies Unides de la Xina (1911-1912), un dels noms inicialment donat a la república de la Xina
 Províncies Unides de Heilongjiang i Nenjiang (1947), efímera província comunista, moderna Heilongjiang